Přírodní kadmium (48Cd) se skládá z osmi izotopů. U dvou z nich byla pozorována radioaktivní přeměna, u dalších tří se předpokládá, ale nebyla pozorována kvůli příliš dlouhým poločasům. Přírodní izotopy jsou 106Cd (přirozený výskyt 1,25 %), 108Cd (0,89 %), 110Cd (12,49 %), 111Cd (12,80 %), 112Cd (24,13 %), 113Cd (12,22 %), 114Cd (28,73 %) a 116Cd (7,49 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 95 až 134, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější (umělé) radioizotopy jsou 109Cd (poločas přeměny 461,4 dne), 115Cd (53,46 hodin), 107Cd (6,50 h) a 117Cd (2,49 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 58 minut, většina pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 109 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy stříbra, zatímco u 113Cd a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na indium..

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

kadmium
Kadmium